Baranger est un patronyme porté par les personnalités suivantes : 
 Pierre Baranger (1900-1971), chercheur et professeur de chimie français, frère de Marie Baranger ;
 Marie Baranger (1902-2003), peintre français, sœur de Pierre Baranger ;
 Madeleine Baranger (1920-2017), psychanalyste française
 Willy Baranger (1922-1994), psychanalyste français ;
 Luc Baranger (1951-), écrivain français ;
 François Baranger (né en 1970), illustrateur, concept-artist et écrivain.
 Denis Baranger (1968-), professeur français de droit public.

Homonymie de patronyme